Název Studený vrch může mít více významů:

 Studený vrch (Hřebeny) (660 m) – hora v Hřebenech
 Studený vrch (Orlické hory) (883 m) – hora v Orlických horách
 Studený vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Děčín

Související články 
 Studený (rozcestník) – včetně vrcholů s názvem Studený
 Studená – rozcestník
 Studenec – rozcestník